Pindo hace referencia a varios artículos:

Lugares

En España
 Monte Pindo, emblemático macizo montañoso en Galicia, considerado durante siglos monte sagrado en la tradición gallega.
 Pindo (Carnota), pueblo gallego al pie del monte del mismo nombre.

En Grecia
 Pindo, macizo montañoso de la región del Epiro.
 Pindo (ciudad), ciudad de la Antigua Grecia que formaba parte de la llamada tetrápolis de Dórida.
 Río Pindo, en Grecia, afluente del río Cefiso (Beocia).

En Portugal
Pindo (Penalva do Castelo), freguesia.